Scarlett (G.I. Joe)
Scarlett (livro)